Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie dat is ingevoerd door het kabinet-Rutte
 ELI (2007), een Amerikaanse film uit 2007
 ELI (motorfietsmerk), een Brits motorfietsmerk
 ELI (voetbalclub), een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Lieshout

 Eli (nederzetting), een nederzetting in de Westelijke Jordaanoever
 Eli (priester), een persoon uit de Hebreeuwse Bijbel
 Eli (voornaam), een jongensnaam
 Eli (Akkerman/Lux) (1976), muziekalbum van Jan Akkerman en Kaz Lux
 Eli (2019), een Amerikaanse horrorfilm uit 2019 onder een regie van Ciarán Foy
 European Legislation Identifier (ELI), Europees cataloogsysteem voor wetgeving